Слово Гамп (от ) может обозначать:

 Лорн «Гамп» Уорсли (или Ворсли) (1929-2007) — канадский хоккеист
 Форрест Гамп (несколько значений)